Винценц Йон (; 1838, Чехия — 1900) — австрийский статистик.

Профессор в Инсбруке и автор сочинений «Ссудные и кредитные товарищества (народные банки) в Чехии» (; Прага, 1870); «Der Name Statistik. Eine etymologisch-historische Skizze» (Берн, 1883); «История статистики» (; Штутгарт, 1884, вышел только первый том). Статистические труды Йона сильно зависимы от работ его учителя Кнаппа.

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1838 году
Умершие в 1900 году
Статистики Австрии
Математики XIX века